Digital rights management, een techniek voor het beheren van de digitale rechten van auteurs
 Digital Radio Mondiale, digitale opvolger van AM